

События 
 Нобелевский комитет в Осло создал жюри, в которое вошли 100 известных писателей из 54 стран мира. Лучшим произведением мировой литературы они объявили произведение Сервантеса — «Дон Кихот».
 Правительством Швеции учреждена Премия памяти Астрид Линдгрен за достижения в детской литературе.

Премии

Международные 
 Дублинская литературная премия — Мишель Уэльбек, книга «Элементарные частицы».
 Международная литературная премия Fellowship Hawthornden International Writers Retreat — Игорь Сахновский, роман «Насущные нужды умерших».
 Нейштадтская литературная премия — Альваро Мутис.
 Нобелевская премия по литературе — Имре Кертес.
 Премия Агаты — , роман «You’ve Got Murder».
 Премия Виленицы — Ана Бландиана.
 Премия Гёте — Марсель Райх-Раницкий.
 Премия Франца Кафки — Иван Клима.

Австрия 
 Австрийская государственная премия по европейской литературе — Кристоф Хайн.
 Премия Эриха Фрида — Оскар Пастиор.

Италия 
 Премия Гринцане Кавур — Орхан Памук, книга «Имя мне — Красный».

Россия 
 Независимая литературная премия «Дебют»:
 номинация «Крупная проза» — Анатолий Рясов за роман «Три ада».
 номинация «Малая проза» — Дина Гатина за циклы миниатюр «Жаркие страны» и «Аттракционы».
 номинация «Поэзия» — Павел Колпаков за цикл стихотворений.
 номинация «Драматургия» — Сергей Калужанов за пьесу «Рано или поздно».
 номинация «Литература для детей» — Анна Русс за подборку стихотворений.
 Русский Букер — Олег Павлов, роман «Карагандинские девятины».

США 
 Пулитцеровская премия — Джеффри Евгенидис, роман «Средний пол».
 Всемирную премию фэнтези за лучший роман получила Урсула К. Ле Гуин за роман «На иных ветрах».

Франция 
 Гонкуровская премия — Паскаль Киньяр, «Блуждающие тени».
 Премия за лучшую иностранную книгу — Орхан Памук, книга «Имя мне — Красный».

Книги 
 «Во вратах твоих» — повести и рассказы Дины Рубиной.
 «Воскресная месса в Толедо» — повести и рассказы Дины Рубиной.
 «Всё предельно» — сборник рассказов американского писателя Стивена Кинга.
 «Глаза героя крупным планом» — повести и рассказы Дины Рубиной.
 «Девочки» — сборник рассказов Людмилы Улицкой.

Романы 
 «Атака по правилам» — роман Вадима Панова, третий в цикле «Тайный Город».
 «Белое на чёрном» — автобиографический роман Рубена Давида Гонсалеса Гальего.
 «Все оттенки чёрного» — роман Вадима Панова, четвёртый в цикле «Тайный Город».
 «И в аду есть герои» — роман Вадима Панова, пятый в цикле «Тайный Город»
 «Кафка на пляже» — мистический роман японского писателя Харуки Мураками.
 «Королева Юга» — роман испанского писателя Артуро Переса-Реверте.
 «Крадущийся в тени» — фантастический роман, написанный А. Ю. Пеховым.
 «Милые кости» () — роман американской писательницы Элис Сиболд.
 «Невезуха» — роман Иоанны Хмелевской.
 «Последний воздушный пират» — пятая книга фантастической серии «Воздушные пираты» британских авторов Пола Стюарта и Криса Риддела.
 «Почти как бьюик» — роман Стивена Кинга.
 «Снег» — роман Орхана Памука.
 «Средний пол» () — роман, написанный американцем греческого происхождения Джеффри Евгенидисом.
 «Траектория краба» () — роман немецкого писателя Гюнтера Грасса.
 «Фантом памяти» — роман Александры Марининой.
 «Сон Сципиона» — исторический роман Йена Пирса.
 «Убийственное меню» — роман Иоанны Хмелевской.
 «Птица и ничего» — роман Эрнесто Сантаны получил Государственную премию имени Алехо Карпентьера (Куба).

Пьесы 
 «Берег Утопии» () — пьеса английского драматурга и сценариста Тома Стоппарда.

Умерли 
 6 января –  Андреас Франгиас, греческий писатель ( род.1921).
28 января — Астрид Линдгрен, шведская писательница (род. 14 ноября 1907 года).
15 апреля — Деймон Найт, американский писатель-фантаст, критик (род. 19 сентября 1922).
 30 июня — , итальянский религиозный писатель (род. 24 февраля ).
 13 сентября — Александр Казанцев, советский российский писатель-фантаст (род. 2 сентября 1906).
 16 ноября — Коле Якова, албанский драматург, поэт, прозаик, сценарист, театральный деятель. Один из основателей современной албанской драмы (род. в 1916).